Tajny świat Alex Mack (ang. The Secret World of Alex Mack) – amerykański serial science-fiction wyprodukowany przez stację Nickelodeon. Jego światowa premiera miała miejsce 8 października 1994, a premiera ostatniego odcinka odbyła się 15 stycznia 1998 r.

Postacie 
 Alexandra "Alex" Mack – główna bohaterka. To ona zawsze wpada na trop tajemniczych zdarzeń. Jest ciekawska i ma 14 lat.
 Raymond "Ray" Alvarado – przyjaciel Alex. Zawsze wszystkiego ciekawy lecz czasem bojaźliwy. W odcinku 8 ratuje życie Alex.
 Anne "Annie" Mack – starsza siostra Alex.
 George Mack i Barbara Mack – rodzice Alex i Annie. Nie mają świadomości o podwójnym życiu Alex.
 Louis Driscoll
 Dave Watt
 Kelly Phillips
 Robyn Russo
 Nicole Wilson
 Danielle Atron
 Vince Carter
 Lars Frederickson
 Hunter Reeves

Obsada 
 Larisa Oleynik – Alex Mack
 Darris Love – Ray Alvarado
 Meredith Bishop – Annie Mack
 Michael Blakley – George Mack
 Dorian Lopinto – Barbara Mack
 Benjamin Smith – Louis Driscoll
 John Nielsen – Dave Watt
 Hilary Salvatore – Kelly Phillips
 Natanya Ross – Robyn Russo
 Alexis Fields – Nicole Wilson
 Louan Gideon – Danielle Atron
 John Marzilli – Vince Carter
 Kevin Quigley – Lars Frederickson
 Will Estes – Hunter Reeves

Odcinki 
Serial liczy 78 odcinków podzielonych na cztery sezony.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale fantastycznonaukowe
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1998